Schlör ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schlör (1805–1852), österreichischer katholischer Theologe und Geistlicher
 Ferdinand Schlör (1839–1924), deutscher Theologe und Bischof von Würzburg 
 Franz Schlör (1853–nach 1931), deutscher Industrieller
 Friedrich Schlör (1872–1934), württembergischer Oberamtmann
 Gustav von Schlör (1820–1883), deutscher Politiker, bayerischer Staatsminister
 Joachim Schlör (* 1960), deutscher Kulturwissenschaftler
 Johann Georg Schlör (1732–1783), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Karl Schlör von Westhofen-Dirmstein (1910–1997), deutscher Aerodynamiker und Konstrukteur des Schlörwagens
 Kaspar Gottfried Schlör (1888–1964), deutscher Politiker (CSU), MdPR
 Peter Schlör (* 1964), deutscher Fotograf und bildender Künstler
 Sem Schlör (Sem (Simon) Schlör; um 1530–1597/1598), württembergischer Bildhauer 	

Schlör bezeichnet:
 Schlör (Unternehmen), ein Fruchtsafthersteller
 Schlörstein